Malcolm Cameron ist der Name folgender Personen:

 Malcolm Cameron (Eishockeytrainer) (* 1969), kanadischer Eishockeytrainer
 Malcolm Cameron (Entomologe) (1873–1954), britischer Koleopterologe